Palaeictops és un gènere de petits mamífers prehistòrics pertanyents a la família Leptictidae i l'ordre Leptictida. S'alimentava d'insectes i petits vertebrats.

Referències 

Leptíctides